Соревнования по ходьбе на 20 километров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 5 августа 2021 года в парке Одори Саппоро. Дистанция в 20 кругов длиной по 1 км. В забеге приняли участие 57 спортсменов из 28 стран.

Все дистанции спортивной ходьбы были перенесены по решению МОК в 2019 году из столицы Игр Токио в более северный Саппоро, так как там температура воздуха в августе в среднем на 4°С ниже. 

Олимпийский чемпион Рио 2016 - Ван Чжэнь из Китая.

Медалисты

Ход турнира
Соревнование в ходьбе на 20 км среди мужчин для хозяев Олимпиады был главным видом легкоатлетической программы, в которой японские ходоки являлись фаворитами чемпион мира Тосикадзу Яманиси и его партнер Коки Икэда. Главную конкуренцию в борьбе за медали турнира должны были составить призеры чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 россиянин Василий Мизинов и обладатель бронзы швед Персеус Карлстрём, а также испанские ходоки Альваро Мартин и Диего Гарсия.

Забег начался в 16:30 по местному времени, температура воздуха на старте составляла +31°С.

Со старта лидеры шли плотной группой. На 4 км в отрыв пошли китаец Ван Кайхуа и индийский ходок Сандип Кумар, которые постепенно ускорившись, создали отрыв к 7 км на 0,13 секунд. После этого фавориты забега бросились догонять отрыв, и группа преследователей постепенно стала распадаться. В конце 8 круга (9 км) поддерживать скорость хода у Кумара не было сил, получив второе предупреждение, он начал отставать от Кайхуа. К половине дистанции фавориты Яманиси, Икэда, Гарсия, Мизинов, Мартин и итальянец Массимо Стано набрали скорость и стали догонять лидера гонки, швед Карлстрём отстал от основной группы. На 13 круге лидировавшего более 9 км Ван Кайхуа догнала группа фаворитов. И в это же время за нарушения правил ходьбы третье предупреждение получил россиянин Мизинов и был оштрафован остановкой на 2 минуты, а ещё через круг был снят судьями с гонки за нарушение и дисквалифицирован. За 5 км до финиша на медали претендовала группа 7 ходоков (2 японца, 2 испанца, 2 китайца и итальянец). Забег возглавил Массимо Стано, постепенно ускоряя ход гонки. Яманиси, Икэда и Стано ушли в отрыв от остальных на 18 круге резко увеличив скорость хода и переходя на бег, получая все трое предупреждения. Они и разыграли на финиши Олимпийские медали. Массимо Стано продолжил наращивать скорость и пришел к Олимпийскому золоту. Японские ходоки финишировали, завоевав серебряную и бронзовую медаль, которые стали для хозяев единственными на всем легкоатлетическом турнире.

История 
Соревнование по ходьбе на 20 километров среди мужчин на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 17-ый раз. Впервые было проведено в 1956 году.

Квалификация 

Квалификационный стандарт на Олимпийские игры 2020 в ходьбе на 20 километров среди мужчин установлен 1:21:00 . Стандарт был установлен с целью включения в турнир спортсменов выполнившие на квалификационных соревнованиях установленный норматив, но которые не смогли пройти квалификацию по итогам мирового рейтинга ИААФ. Мировые рейтинги, основанные на расчете среднего из пяти лучших результатов спортсмена за квалификационный период с учетом сложности уровня соревнований. Данные условия для отбора спортсменов использоваться, пока не будет достигнуто ограничение в 60 бегунов. 

Квалификационный период первоначально был установлен с 1 мая 2019 года по 29 июня 2020 года. Из -за пандемии коронавирусной инфекции в период с 6 апреля 2020 года по 30 ноября 2020 года соревнования был приостановлены и дата окончания продлена до 29 июня 2021 года. Дата начала квалификации по итогам мирового рейтинга также была изменена с 1 мая 2019 г. на 30 июня 2020 г. Спортсмены выполнившие квалификационный стандарт в течение этого времени, были квалифицированы, а провести отбор по мировому рейтингу было не возможно из-за отсутствия легкоатлетических турниров. ИААФ изменил требование к расчету мирового рейтинга, включив соревнования даже если они проведен не во время квалификационного периода. 

Национальный олимпийский комитет (НОК) может заявить не более 3 квалифицированных спортсменов в ходьбе на 20 километров. Если все спортсмены соответствуют начальному квалификационному стандарту или прошли квалификацию путем ранжирования мирового рейтинга в течение квалификационного периода. (Ограничение в 3 было введено на Олимпийском Конгрессе в 1930 г.)
40 ходоков прошли квалификацию по установленному нормативу; 16 - по позициям мирового рейтинга — ходоков на 20 километров среди мужчин.

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды до начала летних Олимпийских игр 2020 года:

Формат и календарь турнира 
Турнир проводиться в однодневном формате.

Время Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9)

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 
  Официальные сайт Токио 2020
  Результаты финала в легкой атлетике – ходьба на 20 км среди мужчин Токио 2020

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2020
Лёгкая атлетика на Олимпийских играх